Список картин Виктора Васнецова включает станковые произведения художника, включая подготовительные эскизы и этюды, в том случае, если они написаны маслом.

Графика и фресковые росписи в список не включены.

В основу списка легла монография 1961 года, поэтому данные о местонахождении картин не в государственных музеях с той поры могли измениться.

Список

Авторство под вопросом

Комментарии

Примечания

Библиография 
 Николай Моргунов, Наталия Моргунова-Рудницкая. Васнецов. «Искусство», М., 1961. С. 396—451

Ссылки 

Виктор Васнецов
Васнецов